Kumanien war 
 das Großreich der Kumanen in Südrussland vom 11. bis zur Vernichtung durch die Mongolen im 13. Jahrhundert
 das von Resten der Kumanen in Ungarn bewohnte Gebiet, unterteilt in zwei bis 1876 selbständige Verwaltungseinheiten (Komitate)
 Großkumanien (Nagykunság) (1.196 km²), nach 1876 mitsamt Jazygien (Komitat der Jazygen) zum Komitat Jász-Nagykun-Szolnok
 Klein-Kumanien (Kiskunság) (2.423 km²), nach 1876 zum Komitat Pest-Pilis-Solt-Kiskun bzw. 1945 zum Komitat Bács-Kiskun